Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (при рождении — Вале́ев; ), более известный мононимно как Моргенште́рн (Morgenshtern), — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.

Первую известность получил в 2017 году благодаря пародиям на популярных музыкальных исполнителей того времени, которые публиковал на YouTube. В 2018 году он отказался от данного формата и начал выпускать только авторские музыкальные релизы, построив свою дальнейшую карьеру исключительно на них. Творчеству исполнителя предшествуют различные пиар-акции, а его образ, перформансы и различные действия не раз становились объектом внимания СМИ, государственных деятелей и других.

Помимо своей музыкальной деятельности Моргенштерн является сооснователем ресторанов «Kaif Provenance» и «Kaif Burger» (также совладельцем этого заведения), а также основателем интернет-СМИ в Telegram «Не Моргенштерн».

Биография

1998—2016: Ранние годы 
Родился 17 февраля 1998 года в Уфе. По сообщениям MTV, по национальности — «наполовину русский, наполовину — башкир». В интервью для программы «В гостях у Дмитрия Гордона» Алишер говорил, что его мать еврейка, ранее он упоминал об этом в своём альбоме «Легендарная пыль». Мать занималась цветочным бизнесом. Родители развелись, а когда Алишеру исполнилось 11 лет, его отец ушёл из жизни из-за цирроза печени в связи с сильным алкоголизмом. Начал увлекаться рэпом в школьные годы, в то время в его плеере играли Гуф и АК-47. Когда ему исполнилось 16 лет, работал на автомойке, мыл окна, раздавал рекламные листовки на улице, пробовал себя в роли курьера и был уличным музыкантом.

С детства проявлял интерес к музыке. В подростковом возрасте катался со своими друзьями на скейтбордах, снимая это на видео, они себя называли «Others Crew». Самый первый клип под названием «Выше облаков» был снят в 2010 году.

Некоторое время учился в педагогическом университете, впоследствии был исключён после того, как на практике в школе предложил ученице заняться сексом в туалете и записал это на видео. В руководстве вуза его открыто называли «уродом», а его творчество — «дерьмом». Поступить в университет ему удалось только по причине льгот, которые он имел из-за смерти отца. Затем поступил в Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности информатика, но вскоре был отчислен. Был лидером рок-группы под названием «ММД Crew» (Моя Мама Девственница Crew), записывал треки под псевдонимами MamaVirgin и 1st july. В 2016 году работал с рэп-исполнителем Face, делая постпродакшн для его клипов на треки «Гоша Рубчинский» и «Megan Fox».

2017—2018: Начало карьеры, дебютный мини-альбом Hate Me 
Первую известность получил благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта «#ИзиРеп» на YouTube. Позднее он снова поступил в вуз — в Уфимский государственный авиационный технический университет на кафедру информатики и робототехники. Чтобы навсегда отрезать себе путь к обычной офисной работе, Моргенштерн набил себе на лицо татуировку в виде числа «666»: «Я просто сидел и думал: „Если до утра ничего умнее трёх шестёрок не придумаю, их и набью“».

4 января 2018 года выпустил дисс на Юрия Хованского, где вызвал его на рэп-баттл в рамках площадки Versus Battle. Хованский сначала отказался от поединка, аргументируя свою позицию тем, что Моргенштерн «не его уровня хайпа», однако позже изменил своё решение, попросив гонорар в виде двух миллионов рублей. Моргенштерн ответил, что рэп-баттлы за деньги ему неинтересны.

17 февраля 2018 года выпустил дебютный мини-альбом Hate Me, а также видеоклип на треки «Дикий» и «Insomnia». 26 августа 2018 года выпустил видео с рекламной интеграцией и чёрным экраном более чем на половину ролика, получив за него, по своим словам, 500 тысяч рублей, после чего на видео сжёг 100 тысяч рублей. 2 сентября 2018 года выпустил трек и видеоклип «Вот так»; композиция по состоянию на 4 сентября 2018 года входила в восьмёрку популярнейших музыкальных композиций социальной сети «ВКонтакте».

4 октября 2018 года скрыл все видео на своём канале, а 12 октября выпустил альбом «До того как стал известен», который состоял исключительно из треков, выпущенных ещё до популярности Моргенштерна. Впоследствии в социальных сетях начали ходить догадки о том, что это не тот альбом, который должен был выйти на самом деле, и все ждали совершенно другого материала. В первый день альбом побил рекорд по репостам в социальной сети «ВКонтакте», собрав 50 тысяч репостов за сутки и побив предыдущий рекорд, который принадлежал рэперу Лизеру. Позже на канале был выпущен ролик, в котором Моргенштерн признался в том, что всё это время он якобы являлся коммерческим проектом, целью которого было зарабатывание денег и продвижение творчества. В доказательство Алишер пригласил якобы своего продюсера, который подтвердил его слова. Через 4 дня вышел ролик, в котором Моргенштерн опровергает все свои слова о том, что он является проектом, говорит о том, что он заканчивает с видеоблогингом и начинает серьёзно заниматься музыкой, а также срезает свои дреды и набивает новую татуировку с оружием «моргенштерн». 17 ноября 2018 года был выпущен клип на композицию «Уфф… Деньги…», в котором, по словам Моргенштерна, он окончательно хоронит свой старый образ и впервые появляется без своих дредлоков.

2019: «Улыбнись, дурак!» и рост популярности 
1 января 2019 года вышел альбом «Улыбнись, дурак!». В альбоме приняли участие исполнители 4Teen и ЛСП, а также видеоблогер Дмитрий Ларин. Песня «Зеленоглазые деффки!», записанная совместно с ЛСП, попала в топ-30 мирового рейтинга сайта Genius, а также в топ-10 музыкального чарта «ВКонтакте».

17 февраля 2019 года удалил все видео на своём канале, выпустив «Последний клип», в котором объявил о том, что деятельность на платформе YouTube более не приносит ему удовольствия и он собирается удалить свой канал, отправившись на поиски нового дела, от которого у него «загорятся глаза так же сильно, как когда-то загорелись от ютуба». Был запущен стрим с таймером обратного отсчёта. Также в этот день Моргенштерн пришёл гостем на «Ларин шоу лайв», проведя совместный благотворительный стрим с Дмитрием Лариным. Блогеры собрали почти 62 тысячи рублей на помощь бездомным животным.

20 февраля 2019 года вышел выпуск ютуб-шоу «Шоу без названия» с участием Дмитрия Ларина и Моргенштерна, куда последний пришёл попрощаться с ютубом и поотвечать на вопросы ведущих и зрителей. 21 февраля 2019 года на своём канале провёл прямую трансляцию, в которой объявил о том, что в результате четырхдневного обдумывания после запуска таймера обратного отсчёта передумал удалять канал и попросил у зрителей прощения.

28 февраля 2019 года сообщил в своём официальном сообществе «ВКонтакте», что почти все видео на его канале были восстановлены: «Не удалось вернуть пару клипов, изирепов и разговорок, галочку забрали, но в целом всё ок» и анонсировал новый видеоролик про концертный тур.

30 августа 2019 года Моргенштерн выпустил трек и клип под названием «Новый мерин». К концу года клип набрал более 28 миллионов просмотров.

1 ноября 2019 года вышел сингл «Грустная песня» Thrill Pill при уч. Егора Крида и Моргенштерна.

15 ноября 2019 года вышел совместный сингл с Клавой Кокой «Мне пох». 3 декабря вышел музыкальный клип на песню.

20 декабря 2019 года выпустил сингл и клип под названием «Yung Hefner», в котором сообщил о намерениях записать в январе альбом в прямом эфире за неделю.

2020: «Легендарная пыль» 
17 января 2020 года был выпущен альбом под названием «Легендарная пыль», сумевший собрать 21 миллион прослушиваний ВКонтакте за первые двое суток.

31 января 2020 года посетил шоу «Вечерний Ургант», где вместе с Иваном Ургантом и Slava Marlow записали рэп-трек.

8 марта 2020 года вышел сингл с клипом под названием «Малышка» совместно с Шарлотом.

30 апреля 2020 года провёл онлайн-концерт на платформе от МТС, в котором перепел несколько своих хитов в стиле рок.

5 июня 2020 года вышел сингл и клип под названием «Пососи». Музыкальное видео собрало более 2,5 миллиона дизлайков, став  в России.

8 июня 2020 года в сеть была слита песня «Cadillac» совместно с Элджеем, попавшая в этот же день на 1 место в чарте Genius. В полночь, 9 июня, сингл был выпущен официально. Видеоклип вышел 9 июля 2020 года на YouTube. 17 июля 2020 года вышли ремиксы песни.

25 июня 2020 российская версия журнала Forbes опубликовала список «40 самых успешных звёзд России до 40 лет» за 2020 год, в котором Алишер Моргенштерн занял 21 строку с общим доходом за год 1,5 миллиона долларов.

1 июля 2020 года был опубликован сниппет нового трека «Ice», официальный релиз состоялся 31 июля 2020 года. Интерес публики к выходу сингла Моргенштерн подогревал видеообращениями к неназванному артисту, с которым должна была быть совместная песня. В самих видеообращениях Алишер говорил о том, что исполнитель игнорирует его на протяжении двух недель, и в случае, если он не отзовётся в течение суток, Алишер выпустит трек без указания авторства второго исполнителя. Как позже оказалось, это был очередной перформанс от Алишера.

4 сентября 2020 года вышел сингл «Lollipop» совместно с Элджеем с семплом песни Руки Вверх! «Песенка», являющийся уже второй совместной работой артистов. Чуть позже, в этот же день, был выпущен музыкальный видеоклип в стиле диско.

8 сентября 2020 года посетил двенадцатую ежегодную звёздную премию «Topical Style Awards 2020», где удостоился премии «Женщина года». «Последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? Я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020, и эта награда — глоток свежего воздуха для меня», прокомментировал награду Моргенштерн у себя в Instagram.

В 2020 году Моргенштерн дал интервью русскоязычному авторскому интернет-шоу «вДудь», опубликованному 3 ноября 2020 года.

13 ноября 2020 года Моргенштерн выпустил песню «Watafuk?!», записанную совместно с американским рэпером Lil Pump. Спустя день после выхода песни анимированное видео, выпущенное на официальном YouTube-канале Моргенштерна, набрало пять миллионов просмотров и возглавило тренды российского сегмента YouTube.

28 ноября 2020 года выпустил песню «Клип за 10 лямов» вместе с видеоклипом, являющимся рекламным роликом. Музыкальное видео было снято для Альфа-Банка, по словам Алишера, за 10 миллионов рублей, три из которых будут разыграны позже. Месяцем позже, 28 декабря 2020 года, вышел сингл под названием «Cristal & Моёт». Вместе с синглом был опубликован клип, в котором Моргенштерн подвёл итоги 2020 года.

2021: Million Dollar: Hapiness и Million Dollar: Business 
15 марта 2021 года стало известно о том, что рэпер был назначен на должность директора по работе с молодёжью в Альфа-Банке. После появления информации о том, что в отношении рэпера возбудили административное дело за пропаганду наркотиков, Альфа-Банк сообщил, что новость была рекламным ходом и музыкант не является сотрудником банка.

2 апреля 2021 года выпустил совместный с DJ Smash сингл и видеоклип «Новая волна», в котором снялась исполнительница оригинальной и новой версии песни певица Людмила Соколова.

28 апреля 2021 года состоялся выход хоррор-альманаха «Кошмары музыкантов», в котором Моргенштерн снялся в одном из эпизодов.

4—5 мая 2021 года в сети стала распространяться информация о том, что Моргенштерна якобы забрали в армию. 7 мая 2021 года вышел сингл и музыкальное видео «Дуло» с рекламой компьютерной игры War Thunder.

17 мая 2021 года на канале исполнителя появился видеоклип «Show». 21 мая 2021 года вышел альбом Million Dollar: Happiness, в котором трек появился как вступление. Уже через неделю, 28 мая 2021 года, был выпущен ещё один альбом — Million Dollar: Business.

15 июля 2021 года стриминговый сервис Spotify назвал Моргенштерна самым прослушиваемым исполнителем из России за год существования сервиса на территории РФ.

31 августа 2021 года, в день свадьбы Моргенштерна, на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона вышло двухчасовое интервью с Алишером, записанное в июне в Турции.

19 ноября 2021 года Следственный комитет Российской Федерации начал проверку в отношении Алишера на пропаганду наркотиков из-за клипа на песню «Pablo». По версии следствия, в контенте, размещённом в 2013—2021 годах, могут содержаться призывы, склоняющие к употреблению наркотиков.

23 ноября 2021 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн «по сути дела торгует наркотиками в социальных сетях». Вскоре после этого Моргенштерн покинул Россию и перебрался в Дубай, а все его ранее запланированные концерты в стране были отменены. Об отъезде из России и проверке от Следственного комитета Алишер записал песню «Домой», выпущенную 10 декабря 2021 года.

В декабре 2021 года член Общественной палаты Екатерина Мизулина заявила, что музыкант получает финансирование из-за рубежа в обмен на то, что использует определённые темы в своих песнях. По словам политика, эту информацию она получила из СМИ, но каких именно, она не уточнила.

2022: Last One 
14 января 2022 года выпустил сингл и видеоклип «Почему?», второй релиз исполнителя после эмиграции из России после обвинений председателя Следственного комитета России.

14 марта 2022 года выпустил сингл и видеоклип «12». Первый трек Моргенштерна в новом образе, приуроченный ко дню рождения его младшего брата — Эмира. Ранее он появлялся в ските у Алишера на его альбоме «Улыбнись, дурак!», для которого он также нарисовал обложку. В песне Алишер затрагивает тему Вторжения России на Украину тем, что добавил фрагмент из интервью Дмитрия Гордона телеканалу «Дождь», а также слова матери продюсера сингла. Также в сингле рэпер оставил отсылку на песню «То густо, то пусто» исполнителей Schokk & Oxxxymiron. Изначально песня вышла в его личном телеграм-канале, а позднее выпущена на цифровых площадках. В первый день выхода сингла, он занял 1 место в мировом чарте Genius.

8 апреля 2022 года рэпер выпустил сингл «Селяви», приуроченный к расставанию с его женой, Диларой Зинатуллиной.

26 апреля 2022 года выпустил сингл «Номер», посвящённый возвращению Алишера к беспорядочным половым связям после расставания с Диларой.

В июне 2022 года анонсировал последний альбом на русском языке под названием Last One. Среди гостей альбома The Limba, ЛСП, Элджей и Entype. «А потом я, как Ваня Face, пойду на английском писать», прокомментировал анонс альбома музыкант. 21 октября вышел шестой студийный альбом альбом на лейбле Bugatti Music.

24 июня 2022 года выпустил сингл «Известным» совместно с The Limba.

8 июля 2022 года вышел сингл и видеоклип «Daleko», спродюсированный лондонским музыкальным продюсером Aarne и вошедший в его дебютный студийный альбом AA Language.

22 июля 2022 года вышел сингл «5:00 AM» совместно с белорусским хип-хоп-исполнителем ЛСП.

3 августа 2022 года вышел сингл «Сколько стоит любовь» совместно с The Limba, Niletto и Boombl4, записанный в прямом эфире на Twitch.

31 августа 2022 года вышел новый выпуск Насти Ивлеевой «Агент-шоу», в котором был продемонстрирована новая песня Моргенштерна и Vacio, после чего Алишер «кинул страйк» и видеоролик был заблокирован YouTube за нарушение авторских прав. «Морген, для тебя это был подарок, который ты не захотел принять. Вы вместе подвели огромное количество людей. Vacio, начинать свой творческий путь с такого отношения к зрителям и коллегам не очень круто», прокомментировала Ивлеева блокировку видео. 1 сентября 2022 года сингл вышел на цифровых прощадках.

9 сентября 2022 года вышел сингл «Bugatti» совместно с Arut, за который Arut заплатил Алишеру миллион долларов. 24 сентября вышел музыкальный видеоклип, срежиссированный Александром Романовым.

11 ноября 2022 года вышел дисс «Я убил Марка» на Oxxxymiron в ответ на дисс Мирона на Алишера под названием «Bassline Business». Дисс Моргенштерна отсылает к студийному альбому Oxxxymiron «Горгород», в конце которого по сюжету главный герой по имени Марк погибает, а имя убийцы остаётся в тайне, а также синглу Мирона «Кто убил Марка?».

18 ноября 2022 года вышел сингл и видеоклип «Double Cup» совместно с блоггером-пародистом Satyr, выступающего в песне в роли российского и испанского рэпера Kizaru.

Личная жизнь 
С 2017 по октябрь 2019 года встречался с Диларой Зинатуллиной, однако пара разошлась в октябре 2019 года после предложения Алишера сделать отношения открытыми. Летом 2020 года сошлись вновь и 31 августа 2021 года поженились в Москве. Предложение Алишер сделал в июле во время съёмок клипа «Nominalo», на что Дилара ответила «да». 8 апреля 2022 вышел сингл «Селяви», где Алишер намекает о разводе с Диларой. 9 апреля 2022 года Дилара опубликовала видеоролик на YouTube, где сообщила о расставании с Моргенштерном.

Бизнес и собственное медиа 
В 2020 году стало известно о намерениях Моргенштерна открыть ресторан в Москве. 25 июня 2020 года Алишер Моргенштерн и Эдуард Попов, более известный как автоблогер под псевдонимом «Янис Грек» и один из участников YouTube-канала «Команда А», зарегистрировали ООО «Кайф», а 26 октября 2020 года на последнем этаже офисного здания на Большой Дмитровке открылся ресторан «Kaif Provenance». 25 ноября 2021 года заведение было временно закрыто из-за отсутствия лицензии на продажу алкоголя при его наличии в меню. 17 июня 2022 года Алишер объявил о закрытии ресторана, после чего 30 июня опубликовал фотографию билета на самолёт до Москвы и призвал слушателей бронировать места в ресторане. В указанный в авиабилете день Алишер не вернулся в Россию, а закрытие ресторана было пиар-ходом. Вместо закрытия ресторана прошёл ребрендинг.

26 сентября 2021 года Моргенштерн открыл бургерную «Kaif Burger» на Никольской улице в Москве.

10 января 2022 года заявил об открытии нового медиа: зачистив посты в своём телеграм-канале, переименовал его в «Не Моргенштерн» и поставил аватарку с красным вопросительным знаком на белом фоне, пародирующую символику Навального. В стартовом посте Моргенштерн пообещал независимое свободолюбивое издание. За неделю существования нового СМИ его аудитория выросла с 370 до 900 тысяч человек на фоне способствования аудитории через раздачу денег. Развлекательный контент издания ничем не отличался от подростковых пабликов.

9 ноября 2022 года стало известно, что Моргенштерн вышел из состава акционеров ресторана Kaif Provenance, передав свою долю активов другому совладельцу заведения Эдуарду Попову, более известному под псевднимом Янис Грек.

Прецеденты

Нарушения в рекламе «Альфа-банка» 
20 февраля 2021 года Федеральная антимонопольная служба возбудила производство по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе в связи с обращениями граждан с претензиями к рекламе карты АО «Альфа-банк», распространяемой с ноября 2020 года на YouTube-канале артиста в форме клипа под названием «Клип за 10 лямов». По мнению ФАС, в ролике содержатся нарушения в части употребления алкоголя, рекламы финансовых услуг, обращения к несовершеннолетним, использования некорректных утверждений, непристойных и оскорбительных образов. 23 апреля 2021 года ФАС выдала АО «Альфа-Банк» и ИП Моргенштерну А. Т. предписания о прекращении нарушения Федерального закона «О рекламе» и передала материалы дела уполномоченному должностному лицу ФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Дела о пропаганде наркотиков 
В апреле 2021 года в отношении рэпера было заведено административное дело за пропаганду наркотиков. 3 июня 2021 года Зюзинский районный суд города Москвы постановил признать индивидуального предпринимателя Моргенштерна А. Т. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (пропаганде запрещённых веществ в клипах «Розовое вино 2» и «Family») и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Моргенштерн подал жалобу на постановление об административном правонарушении.

Позднее было заведено ещё одно дело об административном правонарушении ещё по четырём песням: «Smoke», «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву». Как сообщил адвокат Сергей Жорин 13 июля 2021 года, полиция прекратила расследование, так как не нашла в действиях рэпера состава правонарушения.

20 мая 2022 года рэпера оштрафовали на 100 тысяч рублей. Суд оштрафовал исполнителя за пропаганду наркотиков в виде татуировки. Сам рэпер на суде не появился.

Запрет на въезд на территорию Украины и иск к СБУ 
По представлению Службы безопасности Украины от 22 апреля 2021 года № 5/1/1-4405 Министерство культуры и информационной политики Украины приказом от 28 апреля 2021 года № 297 включило рэп-исполнителя и музыканта в «Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины». Согласно СБУ, рэпер среди прочего «во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создаёт предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии».

Моргенштерн подал иск на СБУ в Окружной административный суд города Киева. 22 июня 2021 года суд оставил без движения указанный иск и установил срок для устранения недостатков. 30 июня 2021 года суд открыл производство по административному делу по правилам упрощённого искового производства без уведомления участников дела.

Объявление «иностранным агентом» в России 

6 мая 2022 года Минюст России внёс Моргенштерна в список физических лиц — «иностранных агентов». Адвокат артиста сообщил о том, что Алишер не согласен с данным решением и оно будет обжаловано.

Дискография 

 Студийные альбомы
 «До того как стал известен» (2018)
 «Улыбнись, дурак!» (2019)
 «Легендарная пыль» (2020)
 Million Dollar: Happiness (2021)
 Million Dollar: Business (2021)
 Last One (2022)

Награды и номинации

Рейтинги

Благотворительность 
В июне 2021 года музыкант пожертвовал 10 миллионов рублей ребёнку, больному спинально-мышечной атрофией, на препарат Золгенсма, а также призвал своих коллег и подписчиков присоединиться к сбору средств. 14 сентября 2021 года была собрана окончательная сумма в размере 168 миллионов рублей. Незадолго до окончания сбора Алишер рассказал, что начал сбор из-за дошедшей до него информации о том, что, по его словам, ему могли подбросить наркотики.

Оценки 
В российской прессе высказывались полярные оценки деятельности Моргенштерна. Например, его основным инструментом продвижения называли эпатаж.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Владельцы золотой кнопки YouTube
 
Ютуберы, известные под псевдонимами
Владельцы ресторанов
Телеведущие СТС
Мамбл-рэперы
Исполнители Atlantic Records Russia
Исполнители ONErpm
Люди, признанные в России «иностранными агентами»